Mutuípe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mutuípe (ort), Bahia, 
 Mutuípe (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar